Nový ist der Name folgender Ortschaften:
 Nový, Ortsteil von Městec Králové, Okres Nymburk, Tschechien
 Nový, Ortsteil von Kotovice, Okres Plzeň-jih, Tschechien

Nový ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Nový (1890–1980), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Lukáš Nový (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Milan Nový (* 1951), tschechischer Eishockeyspieler
 Miroslav Nový (* 1930), tschechischer Eishockeyspieler 
 Oldřich Nový (1899–1983), tschechischer Schauspieler
 Pavel Nový (* 1948), tschechischer Schauspieler
 Richard Nový (* 1937), tschechoslowakischer Ruderer
 Václav Nový, böhmischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Novi, Nowy